Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Toruniu – zespół szkół ogólnokształcących, sięgający swą historią roku 1945, z siedzibą w Toruniu.

Od 2013 roku przy szkole działa Akademia Kolarska Michała Kwiatkowskiego.

Lokalizacja 
Szkoła znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Jakubskie Przedmieście, przy ul. Targowej 36/38.

Historia

1945-1990 
Początki szkoły sięgają roku 1945, kiedy to powołano Publiczną Szkołę Dokształcania Zawodowego. Kształciła ona młodzież w kilku zawodach. W 1946 roku szkołę przekształcono w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową nr 1. W roku szkolnym 1946/47 szkoła liczyła 651 uczniów skupionych w 22 oddziałach i 11 grupach zawodowych. Rada pedagogiczna składała się z 15 nauczycieli. W roku szkolnym 1952/53 w wyniku reorganizacji szkolnictwa zawodowego w Polsce, utworzona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, kształcąca uczniów w zawodach mechanicznych. W 1955 roku oddano do użytku warsztaty szkolne przy ul. Targowej, natomiast w 1965 roku otwarto nowo wybudowaną szkołę, a po dwóch latach salę gimnastyczną i boisko przy tej samej ulicy. W 1975 roku szkołę przekształcono w Zespół Szkół Mechanicznych nr 1. Dwa lata później powołano 3-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a w 1980 roku także 5-letnie Technikum Mechaniczne. W roku szkolnym 1976/77 szkoła liczyła 1260 uczniów skupionych w 26 oddziałach. Rada Pedagogiczna składała się z 83 nauczycieli i instruktorów zawodu. W 1986 roku w ramach 5-letniego Technikum rozpoczęto kształcenie sportowe przyszłych wioślarzy.

Od 1990 
5 listopada 1996 roku na sesji Rady Miasta Torunia podjęto decyzję o utworzeniu na bazie Zespołu Szkół Mechanicznych i klubów sportowych AZS UMK i TKK Pacyfic Toruń Szkoły Mistrzostwa Sportowego, kształcącej umiejętności sportowe uczniów w dwóch dyscyplinach: wioślarstwo i kolarstwo. 1 września 2009 roku szkołę przekształcono w Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, Szkoła Mistrzostwa Sportowego. 1 września 2017 roku w szkole rozpoczęto kształcenie uczniów w dyscyplinie hokej na lodzie.

Szkoła od marca 2019 roku współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kierunki kształcenia 
 Liceum
 Technikum

Absolwenci

Kolarstwo 
Znani absolwenci szkoły:
 Michał Kwiatkowski – kolarz szosowy, zawodnik profesjonalnej drużyny Team Sky
 Marcin Mientki – kolarz torowy, medalista mistrzostw Europy, olimpijczyk z Sydney 2000
 Łukasz Wiśniowski
 Łukasz Owsian
 Szymon Krawczyk
 Dawid Czubak

Wioślarstwo 
Znani absolwenci szkoły:
 Łukasz Pawłowski – wioślarz, podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie zdobył srebrny medal w czwórce wagi lekkiej bez sternika
 Sławomir Kruszkowski – wioślarz, reprezentant Polski i AZS Toruń w wioślarskiej czwórce podwójnej podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney (8m) i Atenach (4m) oraz wioślarskiej ósemce podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie
 Zbigniew Schodowski – olimpijczyk z Londynu i Rio de Janeiro
 Krystian Aranowski – olimpijczyk z Londynu i Rio de Janeiro
 Daniel Trojanowski – sternik osad, które wystąpiły na Igrzyskach w Atenach, Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro
 Katarzyna Zillmann – dwukrotna złota medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Świata i srebrna medalistka Mistrzostw Świata Seniorów. W 2021 zdobyła srebrny medal w czwórce podwójnej na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Osadę tworzyły: Marta Wieliczko (Wisła Grudziądz), Agnieszka Kobus-Zawojska (AZS AWF Warszawa) i Maria Sajdak (AZS AWF Gdańsk)
 Mirosław Ziętarski – olimpijczyk z Rio de Janeiro i srebrny medalista Mistrzostw Europy i Świata seniorów

Zobacz też 
 Oświata i wychowanie w Toruniu
 Szkoła mistrzostwa sportowego

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 oficjalna strona szkoły

Szkoły mistrzostwa sportowego
Zespoły szkół w Toruniu